Tigerman steht für:

 Tigerman (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1990 (OT: The Final Alliance)
 Stanley Tigerman (1930–2019), US-amerikanischer Architekt
 The Legendary Tigerman (* 1970), portugiesischer Bluesmusiker